Verschiebungssatz steht für:
 Verschiebungssatz (Statistik), Satz in der Statistik
 Verschiebungssatz von Kossel-Sommerfeld, in der Quantenphysik eine Eigenschaft von Spektren
 Wiensches Verschiebungsgesetz, Gleichung für die Lage des Maximums der Strahlung eines schwarzen Körpers
 Fajans-soddysche Verschiebungssätze, Regel zu Bestimmung eines Tochternuklids
 Optischer Verschiebungssatz, in der Stereochemie eine Regel zur Bestimmung der Konfiguration
 Verschiebungssatz, Eigenschaft der Z-Transformation, siehe Z-Transformation#Rechenregeln der z-Transformation

Mechanik:
 Verschiebungssatz, Verschiebesatz von Steiner zu Trägheitsmomenten; siehe Steinerscher Satz
 Linienflüchtigkeitsaxiom, aus der Statik zur Verschiebung von Kräften entlang ihrer Wirkungslinie

Siehe auch:
 Verschiebungsgesetz